39 стран подали заявки на участие в Кубке африканских наций 1994 года, претендуя на 12 мест в финальном турнире.  (действующий чемпион) и  (хозяин турнира) получили путёвки автоматически, 4 страны сыграли в предварительном раунде, а победители предварительного раунда и остальные 33 страны разыграли 10 путёвок в восьми отборочных группах.

Предварительный раунд 

 Лесото вышло в основной раунд.

 вышла в основной раунд.

Основной раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Дополнительный матч 

 получила путёвку в финальный турнир.

Группа 7

Группа 8 

 и  отказались от участия в турнире до начала игр в группе.

Примечания

Ссылки 
 Кубок африканских наций 1994 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1992 году
Футбол в Африке в 1993 году